Shostakovich steht für:
 Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906–1975), sowjetischer Komponist, Pianist und Pädagoge
 (2669) Shostakovich, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Schostakowitsch (Begriffsklärung)